I ett eventuellt femte set avgörs matchen i sedvanligt tiebreak efter 12–12 i game. Vinner gör den som först når 7 poäng med två poängs marginal.

Seedning 

  Novak Đoković
  Roger Federer (final)
  Rafael Nadal (semifinal)
  Kevin Anderson (tredje omgången)
  Dominic Thiem (första omgången)
  Alexander Zverev (första omgången)
  Stefanos Tsitsipas (första omgången)
  Kei Nishikori (kvartsfinal)
  John Isner (andra omgången)
  Karen Chatjanov (tredje omgången)
  Daniil Medvedev (tredje omgången)
  Fabio Fognini (tredje omgången)
  Marin Čilić (andra omgången)
  Borna Ćorić (uteblev p.g.a. skada)
  Milos Raonic (fjärde omgången)
  Gaël Monfils (första omgången, uppgivet p.g.a. skada)
  Matteo Berrettini (fjärde omgången)
  Nikoloz Basilashvili (andra omgången)
  Félix Auger-Aliassime (tredje omgången)
  Gilles Simon (andra omgången)
  David Goffin (kvartsfinal)
  Stan Wawrinka (andra omgången)
  Roberto Bautista Agut (semifinal)
  Diego Schwartzman (tredje omgången)
  Alex de Minaur (andra omgången)
  Guido Pella (kvartsfinal)
  Lucas Pouille (tredje omgången)
  Benoît Paire (fjärde omgången)
  Denis Shapovalov (första omgången)
  Kyle Edmund (andra omgången)
  Laslo Đere (andra omgången)
  Dušan Lajović (första omgången)
  Jan-Lennard Struff (tredje omgången)

Matcher

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Referenser 
 Matcher och resultat

Wimbledonmästerskapen 2019